Щетинкина — посёлок в Балахтинском районе Красноярского края России. Входит в состав Огурского сельсовета.

География 
Посёлок расположен в 45 км к востоку от районного центра Балахта.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 122 мужчины и 106 женщин из 228 чел.

Примечания 

Населённые пункты Балахтинского района